Faza Play Off NBA 2011 rozpoczęła się 16 kwietnia, a zakończyła 12 czerwca 2011 roku. Zwycięzcą została drużyna Dallas Mavericks.

Drużyny w Play Off NBA 2011

Konferencja Wschodnia 
 Chicago Bulls (62-20) (Zwycięzca Central Division)
 Miami Heat (58-24) (Zwycięzca  Southeast Division)
 Boston Celtics (56-26) (Zwycięzca Atlantic Division)
 Orlando Magic (52-30) 
 Atlanta Hawks (44-38)
 New York Knicks (42-40)
 Philadelphia 76ers (41-41)
 Indiana Pacers (37-45)

Konferencja Zachodnia 
 San Antonio Spurs (61-21) (Zwycięzca Southwest Division)
 Los Angeles Lakers (57-25) (Zwycięzca Pacific Division)
 Dallas Mavericks (57-25) 
 Oklahoma City Thunder (55-27) (Zwycięzca Northwest Division)
 Denver Nuggets (50-32)
 Portland Trail Blazers (48-34)
 New Orleans Hornets (46-36) 
 Memphis Grizzlies (46-36)

Drabinka rozgrywek

Ćwierćfinały Konferencji

Konferencja Wschodnia

( 1 ) Chicago Bulls - ( 8 ) Indiana Pacers 4:1 
16 kwietnia 2011

18 kwietnia 2011

21 kwietnia 2011

23 kwietnia 2011

26 kwietnia 2011

( 2 ) Miami Heat - ( 7 ) Philadelphia 76ers 4:1 
16 kwietnia 2011

18 kwietnia 2011

21 kwietnia 2011

24 kwietnia 2011

27 kwietnia 2011

( 3 ) Boston Celtics - ( 6 ) New York Knicks 4:0 
17 kwietnia 2011

19 kwietnia 2011

22 kwietnia 2011

24 kwietnia 2011

( 4 ) Orlando Magic - ( 5 ) Atlanta Hawks 2:4 
16 kwietnia 2011

19 kwietnia 2011

22 kwietnia 2011

24 kwietnia 2011

26 kwietnia 2011

28 kwietnia 2011

Konferencja Zachodnia

( 1 ) San Antonio Spurs - ( 8 ) Memphis Grizzlies 2:4 
17 kwietnia 2011

20 kwietnia 2011

23 kwietnia 2011

25 kwietnia 2011

27 kwietnia 2011

29 kwietnia 2011

( 2 ) Los Angeles Lakers - ( 7 ) New Orleans Hornets 4:2 
17 kwietnia 2011

20 kwietnia 2011

22 kwietnia 2011

24 kwietnia 2011

26 kwietnia 2011

28 kwietnia 2011

( 3 ) Dallas Mavericks - ( 6 ) Portland Trail Blazers 4:2 
16 kwietnia 2011

19 kwietnia 2011

21 kwietnia 2011

23 kwietnia 2011

25 kwietnia 2011

28 kwietnia 2011

( 4 ) Oklahoma City Thunder - ( 5 ) Denver Nuggets 4:1 
17 kwietnia 2011

20 kwietnia 2011

23 kwietnia 2011

25 kwietnia 2011

27 kwietnia 2011

Półfinały Konferencji

Konferencja Wschodnia

( 1 ) Chicago Bulls - ( 5 ) Atlanta Hawks 4:2 
2 maja 2011

4 maja 2011

6 maja 2011

8 maja 2011

10 maja 2011

12 maja 2011

( 2 ) Miami Heat - ( 3 ) Boston Celtics 4:1 
1 maja 2011

3 maja 2011

7 maja 2011

9 maja 2011

11 maja 2011

Konferencja Zachodnia

( 2 ) Los Angeles Lakers - ( 3 ) Dallas Mavericks 0:4 
2 maja 2011

4 maja 2011

6 maja 2011

8 maja 2011

( 4 ) Oklahoma City Thunder - ( 8 ) Memphis Grizzlies 4:3 
1 maja 2011

3 maja 2011

7 maja 2011

9 maja 2011

11 maja 2011

13 maja 2011

15 maja 2011

Finały Konferencji

Konferencja Wschodnia

( 1 ) Chicago Bulls - ( 2 ) Miami Heat 1:4 
15 maja 2011

18 maja 2011

22 maja 2011

24 maja 2011

26 maja 2011

Konferencja Zachodnia

( 3 ) Dallas Mavericks - ( 4 ) Oklahoma City Thunder 4:1 
17 maja 2011

19 maja 2011

21 maja 2011

23 maja 2011

25 maja 2011

Finał NBA 2010/2011

( W ) Miami Heat - ( Z ) Dallas Mavericks 2:4 
31 maja 2011

2 czerwca 2011

5 czerwca 2011

7 czerwca 2011

9 czerwca 2011

12 czerwca 2011

Ostateczna kolejność sezonu 2010/11 

National Basketball Association Playoffs
NBA Playoffs

fi:NBA-kausi 2010–2011#Pudotuspelit